Engel steht für:
 Engel, mythologisches Wesen
 Engel (katholisch-apostolische Kirche), Bischof in der katholisch-apostolischen Kirche
 Engel (Familienname), deutscher Familienname
 Engel (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Engel (Band), schwedische Band
 Engel (Einheit), holländische Gewichtseinheit
 Engel (Film), US-amerikanischer Film von Ernst Lubitsch (1937)
 Engel (Heraldik), Figur in der Wappenkunst
 Engel (Rollenspiel), deutsches Rollenspiel
 Engel (Lied), Lied von Rammstein
 Engel (Konradsreuth), Ortsteil von Konradsreuth, Landkreis Hof, Bayern
 Engel Austria, österreichisches Maschinenbau-Unternehmen 
 Der Engel (Lied), Lied von Anton Rubinstein
 Joh. Mich. Engel, ehemalige Textilveredelung in Reutlingen

Der Engel steht für:
 Der Engel (Schiff), Lübecker Flaggschiff, Stapellauf 1563, siehe Friedrich Knebel
 Der Engel (Taylor Caldwell), Roman
 Der Engel (Hans Christian Andersen), Märchen (1862)
 Der Engel (William Blake), Gedicht

Siehe auch:
 Engel Peaks, Gebirgsgruppe im Palmerland, Antarktika
 Engel-Museum, in Engelskirchen
 Blauer Engel, Umweltgütesiegel
 Großer und Kleiner Engel, Gebäude in Frankfurt am Main
 Engel-Kurve, mathematische Funktion in der Volkswirtschaftslehre
 Engelsches Gesetz, statistisches Gesetz
 Hyperparathyreoidismus (früher Engel-von-Recklinghausen-Syndrom)
 Biermanufaktur Engel, Biermanufaktur mit Brauereigasthof
 KSP Jürgen Engel Architekten, deutsches Architekturbüro
 Engl
 Engle
 Engeln (Begriffsklärung)
 Gasthof zum Engel